Mourgon peut faire référence à :

Hydronymes 
 Le Mourgon est une rivière française qui coule dans le département de l'Allier.
 Le Petit Mourgon  est une rivière française qui coule dans le département de Vaucluse.
 Le Grand Mourgon  est une rivière française qui coule dans le département de Vaucluse.